Beijing International Snooker Challenge 2009 (также известен как BTV Cup) — пригласительный снукерный турнир в Китае. Впервые стартовал 7 — 12 июля 2009 в Пекине.

На первом этапе играли две группы по четыре человека. В финале встретились Стивен Магуайр и восходящая звезда Китая Лян Вэньбо. К радости болельщиков, в решающей партии сильнее оказался Лян Вэньбо, ставший первым чемпионом турнира.

Призовой фонд 

 Победитель £50,000
 Финалист £25,000
 Полуфиналисты £7,500
 Высший брейк £2,500

Результаты

Групповая стадия

Группа A 

 М  - всего матчей
 МВ - выиграно матчей
 ФВ - выиграно фреймов
 ФП - проиграно фреймов
 Р  - разность выигранных и проигранных фреймов
 О  - очки

(Брейки за 50 выделены скобками) Брейки за 100 -  жирным.

 Алистер Картер 3:0 Цзинь Лун 
 Стивен Хендри 0:3 Лян Вэньбо 
 Алистер Картер 0:3 Лян Вэньбо 
 Стивен Хендри 3:2 Алистер Картер 
 Цзинь Лун 3:1 Лян Вэньбо 
 Цзинь Лун 1:3 Стивен Хендри

Группа B 

(Брейки за 50 выделены скобками) Брейки за 100 -  жирным.

 Стивен Магуайр 3:0 Марко Фу 
 Марк Аллен 1:3 Стивен Магуайр 
 Тянь Пэнфэй 1:3  Марко Фу 
 Тянь Пэнфэй 3:2 Марк Аллен 
 Стивен Магуайр 3:0 Тянь Пэнфэй 
 Марк Аллен 3:2 Марко Фу

Плей-офф 

 11 июля:  Стивен Хендри 3:5  Стивен Магуайр
 
 11 июля:  Лян Вэньбо 5:1  Марк Аллен
 74:48, 98(73):11, 66(57):54, 37:64, 71:37, 107(58):5

Финал

Сенчури-брейки 

 138, 123 Лян Вэньбо
 132, 103 Стивен Магуайр

Ссылки 

 Beijing International Snooker Challenge на Top-snooker

Beijing International Snooker Challenge
2009 год в снукере